Осён (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент кантона — Верхние Пиренеи. Входит в состав округа Тарб.

Код INSEE кантона 6516. Всего в кантон Осен входят 17 коммун, из них главной коммуной является Осён.

Коммуны кантона

Население 
Население кантона на 2007 год составляло 12 278 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки  
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Верхние Пиренеи